Cumbach ist der Name
 eines Ortsteils von Rudolstadt in Thüringen, siehe Cumbach (Rudolstadt)
 eines Ortsteils von Friedrichroda in Thüringen, siehe Cumbach (Friedrichroda)
 der Teiche bei Friedrichroda, siehe Cumbacher Teiche